Yuexi (kinesiska: 岳溪, 岳溪镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 210 kilometer nordost om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Yuexi är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Yuexi är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Yuexi växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing

WP:Projekt Kina